Chorobę przenoszoną drogą płciową (sexually transmitted infection)
 Subaru Tecnica International
 Subaru Impreza WRX STi
 Subiektywny Tygodnik Internetowy
 Shimano Total Integration
 Sail Training International
 Straits Times Index – indeks giełdowy
 STI international – amerykańska firma produkująca pistolety
 Speech Transmission Index – wskaźnik zrozumiałości mowy